Die Jugendsünde – film del 1919 diretto da Georg Alexander
Die Jugendsünde – film del 1919 prodotto dalla Hellmuth-Film
Die Jugendsünde – film del 1936 diretto da Franz Seitz